Heinrich Bruppacher ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Bruppacher (1758–1835), Schweizer Kupferstecher, siehe Heinrich Brupbacher
 Heinrich Bruppacher (Philologe) (1845–1906), Schweizer Altphilologe, Germanist und Volkskundler
 Heinrich Bruppacher (Maler) (1930–2010), Schweizer Maler